Formacja eszelonowa – formacja lotu ptaków migrujących, walki powietrznej, sposobu toczenia walki czołgów, statków.
 Eszelon – wojskowa jednostka przewozowa.

Zobacz też 
 Echelon (ujednoznacznienie)